

Patronyme 

 Esther Staubli (1979-), arbitre de football féminin suisse ;
 Remo Staubli (1988-), footballeur suisse.

Voir aussi